Нуева Теночтитлан има више значења:

 Нуева Теночтитлан, Ризо де Оро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Теночтитлан (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Теночтитлан (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику